Pázmándy bzw. Pazmandy ist der Familienname folgender Personen:

 Dénes Pázmándy (Politiker, 1816) (1816–1856), ungarischer Politiker, Großgrundbesitzer und Präsident des Abgeordnetenhauses 
 István Pázmándy (* 1954), ungarischer Architekt
 Péter Pázmándy (1938–2012), ungarisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Sándor Pázmándy (1912–†), ungarischer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Pázmány